|-
| 142001 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || 
|-
| 142002 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142003 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142004 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142005 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142006 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142007 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142008 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142009 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142010 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142011 - ||  || 9 august 2002 || Haleakala || 
|-
| 142012 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || 
|-
| 142013 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142014 Neirinck ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142015 - ||  || 11 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142016 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142017 - ||  || 7 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142018 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142019 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142020 Xinghaishiyan ||  || 15 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142021 - ||  || 16 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142022 - ||  || 16 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142023 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142024 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142025 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142026 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142027 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142028 - ||  || 17 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142029 - ||  || 17 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142030 - ||  || 17 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142031 - ||  || 20 august 2002 ||  || 
|-
| 142032 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142033 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142034 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142035 - ||  || 20 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142036 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142037 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142038 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142039 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142040 - ||  || 26 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142041 - ||  || 21 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142042 - ||  || 21 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142043 - ||  || 27 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142044 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142045 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142046 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142047 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142048 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142049 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142050 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142051 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142052 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142053 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142054 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142055 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142056 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142057 - ||  || 29 august 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142058 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142059 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142060 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142061 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142062 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142063 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142064 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142065 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142066 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142067 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142068 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142069 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142070 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142071 - ||  || 30 august 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142072 - ||  || 30 august 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142073 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142074 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142075 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142076 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142077 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142078 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142079 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142080 - ||  || 30 august 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142081 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142082 - ||  || 31 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142083 - ||  || 30 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142084 Jamesdaniel ||  || 29 august 2002 || Wrightwood || 
|-
| 142085 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || 
|-
| 142086 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || 
|-
| 142087 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 142088 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || 
|-
| 142089 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || 
|-
| 142090 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142091 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142092 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142093 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142094 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142095 - ||  || 18 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142096 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142097 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142098 - ||  || 17 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142099 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142100 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-